|-
| 33201 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33202 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33203 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33204 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33205 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33206 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33207 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33208 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33209 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33210 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33211 - ||  || 30 martie 1998 ||  || 
|-
| 33212 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33213 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33214 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33215 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33216 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33217 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33218 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33219 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33220 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33221 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33222 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33223 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33224 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33225 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33226 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33227 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33228 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33229 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33230 - ||  || 25 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33231 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33232 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33233 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33234 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33235 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33236 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33237 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33238 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33239 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33240 - ||  || 20 aprilie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 33241 - ||  || 21 aprilie 1998 || Caussols || 
|-
| 33242 - ||  || 22 aprilie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 33243 - ||  || 24 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33244 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33245 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33246 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33247 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33248 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33249 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33250 - ||  || 25 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33251 - ||  || 22 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 33252 - ||  || 22 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33253 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33254 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33255 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33256 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33257 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33258 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33259 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33260 - ||  || 24 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33261 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33262 - ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33263 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33264 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33265 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33266 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33267 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33268 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33269 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33270 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33271 - ||  || 28 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33272 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33273 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33274 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33275 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33276 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33277 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33278 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33279 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33280 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33281 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33282 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33283 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33284 - ||  || 24 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33285 - ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33286 - || 1998 KA || 16 mai 1998 ||  || 
|-
| 33287 - ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33288 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33289 - ||  || 18 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33290 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33291 ||  || 20 mai 1998 ||  || 
|-
| 33292 - ||  || 27 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33293 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33294 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33295 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33296 - ||  || 27 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33297 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33298 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33299 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33300 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-